Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Fannin () :
le comté de Fannin, situé dans l'État de Géorgie ;
le comté de Fannin, situé dans l'État du Texas.